Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 

301e régiment d'artillerie
301e régiment d'infanterie
301e régiment d'infanterie territoriale

 

Homonymie d'unités militaires